Josef Sedláček ist der Name folgender Personen:

* Josef Sedláček (Fußballspieler, 1893) (1893–1985), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Josef Sedláček (Fußballspieler, 1912) (1912–1985), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Josef Vojtěch Sedláček (1785–1836), tschechischer Priester, Schriftsteller und Pädagoge